Mineyama bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kyōto: Mineyama (Kyōto) (eingemeindet nach Kyōtango)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Echigo: Mineyama (Echigo)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Tango: Mineyama (Tango)